Континентальная лига (хоккей) — открытая международная хоккейная лига, объединяющая хоккейные клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Словакии, Хорватии, Финляндии и, быть может, Китая, которые ежегодно борются за главный трофей лиги — Кубок Гагарина.
 Континентальная лига (киберспорт) — главная лига СНГ по League of Legends от Riot Games, победитель турнира представляет регион на международных турнирах.
 Континентальная лига - проект по созданию третьей высшей бейсбольной лиги США и Канады.